Lars-Eric Lundvall, švedski hokejist, * 3. april 1934, Bofors, Švedska, † 8. april 2020, Göteborg, Švedska.

Lundvall je v švedski ligi igral za klube Bofors IK, Södertälje SK in Västra Frölunda HC, v sezonah 1955/56 in 1964/65 je postal švedski državni prvak. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik dveh zlatih, ene srebrne in dveh bronastih medalj. Za reprezentanco je nastopil na 190-ih tekmah. 

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Bofors IK
| Švedska 2. liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska 2. liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
| 24
| 10
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 60/61
|
| 14
| 32
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 32
| 11
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 6
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 27
| 12
| 39
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 16
| 14
| 30
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 27
| 14
| 41
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 23
| 9
| 32
|
| 2
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
| 17
| 18
| 35
|
| 2
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 67/68
|
| 26
| 6
| 6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| '''68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 205
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 347
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Bofors IK
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih